Crowding steht für

 Crowding-Effekt ökologischer innerartlicher Regulierungseffekt
 Crowding-in bzw. Verstärkungseffekt bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre die Vermehrung privatwirtschaftlicher Investitionen durch staatliche Aktivitäten
 Crowding-out bzw. Verdrängungseffekt bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre die mögliche Verdrängung privatwirtschaftlicher Investitionen durch staatliche Aktivitäten
 Crowding bedeutet in der Augenheilkunde Trennschwierigkeiten (Kontureninteraktionen) bei der Sehschärfenprüfung
 Crowding bedeutet in der visuellen Wahrnehmung das Phänomen, dass Formen oder Muster in der Gegenwart benachbarter Muster schlechter erkannt werden.